Аоґасіма (Токіо)
Острів Аоґасіма